Dila Gori är en fotbollsklubb baserad i Gori, Georgien. Klubben spelar i Erovnuli Liga och man spelar sina hemmamatcher på Tengiz Burdzjanadze-stadion i Gori. Klubben tränas sedan december 2020 av Andriy Demchenko.

Klubbfärger

Historia 

Efter en framgångsrik säsong fick Dila Gori delta i den dåvarande Intertotocupen säsongen 2004/2005. Där mötte man klubben Marek Dupnitsa från Bulgarien. Efter att ha vunnit den georgiska cupen 2011/2012 gick klubben in i den andra kvalomgången av Uefa Europa League 2012/2013 där man lottades att möta danska AGF. Efter att ha slagit AGF borta med 2–1 lyckades man i returmötet slå det danska laget med 3-1 vilket innebar att Dila gick vidare med totalt 5–2. I nästa omgång ställdes man mot cypriotiska Anorthosis. Hemmamötet på Micheil Meschi-stadion i Tbilisi förlorade man med 0–1 medan man i returmötet ledde borta med 3–0 innan matchen bröts på grund av att cypriotiska fans stormat planen och attackerat lagets målvakt. Efter att matchen brutits valde man att inte åter starta den utan att istället tilldela Dila Gori segern med det resultat som stod då matchen bröts, vilket gav laget segern med 3–0 och sammanlagt 3–1 varefter Dila Gori gick vidare i turneringen. Nästa motståndare lottades dagen därpå, och blev den portugisiska klubben CS Marítimo.

Spelartrupp

Kända tidigare spelare 
  Gotja Chodzjava (2012)
  Levan Mtjedlidze (2005-2006)
  Lasja Salukvadze (2012)
  Mate Vatsadze (2011-2012)

Säsonger 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Säsong
! Liga
! Pos.
! Sp.
! V
! O
! F
! GM
! IM
! P
! Cup
! Europa
! Noter
! Tränare
|-
|1990
|Umaghlesi Liga
|align=right|10
|align=right|34||align=right|12||align=right|6||align=right|16
|align=right|52||align=right|58||align=right|42
|rowspan=2| Åttondelsfinal
|
|
|
|-
|1991
|Umaghlesi Liga
|align=right|11
|align=right|19||align=right|7||align=right|3||align=right|9
|align=right|29||align=right|32||align=right|24
| 
|
|
|-
|1991–92
|Umaghlesi Liga
|align=right|10
|align=right|38||align=right|14||align=right|8||align=right|16
|align=right|64||align=right|64||align=right|50
| 16-delsfinal
|
|
|
|-
|1992–93
|Umaghlesi Liga
|align=right|13
|align=right|32||align=right|11||align=right|5||align=right|16
|align=right|39||align=right|49||align=right|38
| Åttondelsfinal
|
|
|
|-
|1993–94
|Umaghlesi Liga
|align=right|9
|align=right|18 ||align=right|4 ||align=right|2 ||align=right|12
|align=right|12 ||align=right|35 ||align=right|14
| Åttondelsfinal
|
|
|
|-
|1994–95
|Umaghlesi Liga
|align=right|8
|align=right|30||align=right|10||align=right|7||align=right|13
|align=right|25||align=right|35||align=right|37
| Åttondelsfinal
|
|
|
|-
|1995–96
|Umaghlesi Liga
|align=right|8
|align=right|30 ||align=right|12 ||align=right|4 ||align=right|14
|align=right|53 ||align=right|55 ||align=right|40
|Kvartsfinal
|
|
|
|-
|1996–97
|Umaghlesi Liga
|align=right|8
|align=right|30 ||align=right|10 ||align=right|7 ||align=right|13
|align=right|30 ||align=right|39 ||align=right|37 
| 
|
|
|
|-
|1997–98
|Umaghlesi Liga
|align=right|9
|align=right|30||align=right|11||align=right|4||align=right|15
|align=right|31||align=right|36||align=right|37
|bgcolor=cc9966|Semifinal
|
|
|
|-
|1998–99
|Umaghlesi Liga
|align=right|10
|align=right|30||align=right|10||align=right|5||align=right|15
|align=right|37||align=right|54||align=right|35
| Åttondelsfinal
|
|
|
|-
|1999–00
|Umaghlesi Liga
|align=right|8
|align=right|14||align=right|2||align=right|0||align=right|12
|align=right|9||align=right|38||align=right|6
|Kvartsfinal
|
|
|
|-
|2000–01
|Umaghlesi Liga
|align=right|10
|align=right|10||align=right|5||align=right|1||align=right|4
|align=right|19||align=right|11||align=right|16
|Kvartsfinal
|
|Kvalspel om nedflyttning, nedflyttade
|
|-
|2001–02
|bgcolor=#ffa07a|Pirveli Liga
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|10 ||align=right|6 ||align=right|1 ||align=right|3
|align=right|19 ||align=right|13 ||align=right|19
| Åttondelsfinal
|
|Uppflyttade
|
|-
|2002–03
|Umaghlesi Liga
|align=right|7
|align=right|10 ||align=right|5 ||align=right|3 ||align=right|2
|align=right|15 ||align=right|8 ||align=right|18
| Kvartsfinal
|
|
|
|-
|2003–04
|Umaghlesi Liga
|align=right|6
|align=right|22 ||align=right|10 ||align=right|4 ||align=right|8
|align=right|28 ||align=right|20 ||align=right|34
|bgcolor=cc9966|Semifinal
|Intertotocupen
|
|
|-
|2004–05
|Umaghlesi Liga
|align=right|10
|align=right|36 ||align=right|2 ||align=right|4 ||align=right|30
|align=right|20 ||align=right|88 ||align=right|10
| Åttondelsfinal
|
|
|
|-
|2005–06
|Umaghlesi Liga
|align=right|11
|align=right|30 ||align=right|9 ||align=right|4 ||align=right|17
|align=right|35 ||align=right|44 ||align=right|31
| Sextondelsfinal
|
|
|
|-
|2006–07
|Umaghlesi Liga
|align=right|13
|align=right|26 ||align=right|3 ||align=right|6 ||align=right|17
|align=right|21 ||align=right|56 ||align=right|15
| Sextondelsfinal
|
|
|
|-
|2007–08
|Umaghlesi Liga
|align=right|14
|align=right|26 ||align=right|1 ||align=right|5 ||align=right|20
|align=right|12 ||align=right|53 ||align=right|8
| Kvartsfinal
|
|Nedflyttade
|
|-
|2008–09
|bgcolor=#ffa07a|Pirveli Liga öst
|align=right|5
|align=right|30 ||align=right|12 ||align=right|9 ||align=right|9
|align=right|48 ||align=right|31 ||align=right|45
| Spelade ej
|
|Nedflyttade
|
|-
|2009-10
|bgcolor=#98bb98|Meore Liga öst
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|align=right| ||align=right| ||align=right|
| Spelade ej
|
|Uppflyttade
|
|-
|2010/2011
|bgcolor=#ffa07a|Pirveli Liga
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|32 ||align=right|20 ||align=right|9 ||align=right|3
|align=right|58 ||align=right|21 ||align=right|69
|16-delsfinal
|
|Spel om uppflyttning, uppflyttade
|
|-
|2011/2012
|Umaghlesi Liga
|align=right|5
|align=right|28 ||align=right|10 ||align=right|7 ||align=right|11
|align=right|38 ||align=right|32 ||align=right|37
|bgcolor=gold|Vinnare
|
|
|
|-
|2012/2013
|Umaghlesi Liga
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|32 ||align=right|22 ||align=right|2 ||align=right|8
|align=right|60 ||align=right|26 ||align=right|68
|Kvartsfinal
| Europa League, playoff
|
|Temur Sjalamberidze  Valdas Ivanauskas
|-
|2013/2014
|Umaghlesi Liga
|align=right |
|align=right| ||align=right| ||align=right| ||align=right|
|align=right| ||align=right| ||align=right|
|
| Europa League, playoff
|
|Giorgi Devdariani
|-
|2014/2015
|Umaglesi Liga
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|30 ||align=right|19 ||align=right|7 ||align=right|4
|align=right|50 ||align=right|21 ||align=right|64
|Kvartsfinal
|
|
|Ucha Sosiashvili
|-
|2015/2016
|Umaglesi Liga
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|30 ||align=right|19 ||align=right|5 ||align=right|6
|align=right|51 ||align=right|25 ||align=right|62
|Andra omgången
|Champions League, 2:a kvalomgången
|
|Ucha Sosiashvili
|-
|2016
|Umaglesi Liga
|align=right|5
|align=right|12 ||align=right|5 ||align=right|2 ||align=right|5
|align=right|13 ||align=right|12 ||align=right|17
|Andra omgången
|Europa League, 1:a kvalomgången
|Nedflyttningskval, vinst
|Ucha Sosiashvili
|-
|2017
|Erovnuli Liga
|align=right|7
|align=right|36 ||align=right|11 ||align=right|8 ||align=right|17
|align=right|41 ||align=right|51 ||align=right|41
|Kvartsfinal
|
|
|Ziv Avraham Arie, Giorgi Dekanosidze, Giorgi Daraselia
|-
|2018
|Erovnuli Liga
|align=right|5
|align=right|36 ||align=right|17 ||align=right|12 ||align=right|7
|align=right|60 ||align=right|40 ||align=right|63
|Åttondelsfinal
|
|
|Giorgi Daraselia, Ramaz Sogolashvili 
|-
|2019
|Erovnuli Liga
|align=right|7
|align=right|36 ||align=right|11 ||align=right|10 ||align=right|15
|align=right|40 ||align=right|44 ||align=right|43
|Åttondelsfinal
|
|
|Giorgi Dekanosidze, Georgi Nemsadze
|-
|2020
|Erovnuli Liga
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|18 ||align=right|8 ||align=right|6 ||align=right|4
|align=right|29 ||align=right|17 ||align=right|30
|Kvartsfinal
|
|
|Georgi Nemsadze
|-
|}

Dila Gori i Europa 
 1K = första kvalomgången; 2K = andra kvalomgången; 3K = tredje kvalomgången; PL = playoff

* Matchen avbröts sedan Anorthosis fans stormat planen. Dila Gori tilldömdes segern med det resultat som var aktuellt då matchen avbröts, det vill säga 3–0.

Tränare

 Gia Tsetsadze (2010–2011)
 Teimuraz Macharadze (2011–2012)
 Temur Sjalamberidze (2012)
 Giorgi Daraselia (2012)
 Valdas Ivanauskas (2013)
 Giorgi Devdariani (2013)
 Ramaz Sogolashvili (2013–2014)
 Ucha Sosiashvili (2014–2017)
 Ziv Avraham Arie (2017)
 Giorgi Dekanosidze (2017)
 Giorgi Daraselia (2017–2018)
 Ramaz Sogolashvili (2018)
 Giorgi Dekanosidze (2019)
 Georgi Nemsadze (2019–2020)
 Andriy Demchenko (2020–)

Sponsorer

Referenser 

Fotbollsklubbar i Georgien
Sportklubbar bildade 1949
Dila Gori